Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1965 года  () прошёл в Дижоне в августе по круговой системе. В нём приняли участие 10 спортсменов.

 — Мишель Изар

 — Анри Бажолле

 — Абель Верс

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1965 году
1965 год в шашках
Дижон
Август 1965 года